Папатриго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 21 км². Население — 268 человек (на 2009 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы